Parc d'Eagle Creek, le plus grand parc d'Indianapolis, en Indiana aux États-Unis.
Eagle Creek Township (comté de Gallatin, Illinois), un township du comté de Gallatin dans l'Illinois, aux États-Unis.
Eagle Creek Township (comté de Lake, Indiana), un township du comté de Lake dans l'Indiana, aux États-Unis.